A Marvel: Póki és csodálatos barátai (eredeti cím: Spidey and His Amazing Friends) 2021-től vetített amerikai–kanadai számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Darren Bachynski rendezett.

Amerikában 2021. augusztus 6-án mutatta be a Disney Junior. Magyarországon 2023. január 4-én mutatta be a Disney+.

2022 júniusában berendelték a harmadik évadot.

Cselekmény 
Peter Parker / Póki, Miles Morales / Pörgő és Gwen Stacy / Szellempók olyan gonosztevők ellen harcolnak, mint Zöld Manó, Oki Doki, Rhinó, Electro, Fekete Macska és Homokember.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Bozai József (1–14. rész), Galambos Péter (15. résztől)
 Főcímdal: Szemenyei János
 Magyar szöveg: Imri László
 Hangmérnök: Büki Marcell
 Vágó: Kránitz Bence, László László
 Gyártásvezető: Kablay Luca
 Szinkronrendező: Stern Dániel
 Produkciós vezető: Orosz Katalin

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Miniepizódok

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

A sorozat készítése 
A Marvel Animation 2019 augusztusában jelentette be első gyerekeknek szánt sorozatát, a Marvel: Póki és csodálatos barátait. A Disney Junior 2021 augusztusában megújította a sorozatot egy második évadra. 2022. június 15-én a Disney Junior megújította a sorozatot egy harmadik évadra. A Marvel Studios vette át a sorozat gyártását a második évadtól kezdve.

Jegyzetek

További információk 

2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
A Disney Junior saját gyártású műsorai